El término tierra de nadie puede referirse a:

 El concepto jurídico de terra nullius.
 Tierra de nadie (en inglés, No man's land), un terreno situado entre dos fuerzas armadas en combate, que ninguna de las dos ocupa permanentemente. Generalmente asociado a la guerra de trincheras.
 Tierra de nadie, un área verde de la Universidad Central de Venezuela en Caracas.
 Tierra de nadie, el quinto álbum de la banda de heavy metal Barón Rojo, publicado en 1987.
 Tierra de nadie, álbum del gaitero español Hevia, publicado en 1998.
 Tierra de nadie, álbum de la cantante mexicana Ana Gabriel. 
 Batman: La tierra de nadie, o simplemente No Man's Land es una serie de historietas de 1999 protagonizadas por Batman y otros superhéroes de DC Comics.
 Tierra de nadie (en inglés, No Man's Land) es un área del norte de la isla Soledad, en las Islas Malvinas.
 Tierra de nadie (en inglés, No Man's Land) es una obra de teatro del dramaturgo británico Harold Pinter.
 Tierra de nadie (en inglés, No Man's Land) hace referencia a la zona III de los tendones flexores de la mano (según Verdan).